Lunkentuss kan syfta på:

 Lunkentus – en svensk folksaga och ett troll i samma saga
 Lunkentuss – en elefant namngiven efter trollet se Elefanterna på Skansen
 Lunkentuss (kosterbåt) – en båt namngiven efter trollet